Corinto est un nom espagnol, italien et portugais signifiant Corinthe en français.

Toponyme

Brésil 
Corinto, municipalité située dans l'État du Minas Gerais.

Nicaragua 
Corinto, municipalité située dans le département de Chinandega.

Salvador 
Corinto, municipalité située dans le Département de Morazán.

Colombie 
Corinto, municipalité située dans le département du Cauca

Voir aussi 
 
  : toponymes de langue anglaise.
  : clubs sportifs homonymes.

Homonymie de toponyme